Pettes est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Glendon Pettes Brown (1914-1981), homme politique canadien au Québec
Nathaniel Pettes (1816-1889), homme politique canadien du Québec
 (1793-1868), homme d'affaires et administrateur américain

Voir aussi
Bibliothèque commémorative Pettes, bibliothèque de Lac-Brome, première en milieu rural au Québec 

Homonymie de patronyme